Цуй Чжиюа́нь (, род. 1963, Пекин) — китайский экономист, профессор, один из ключевых представителей китайских новых левых.

Биография 
В 1985 году окончил инженерное отделение Национального университета оборонных технологий и отправился на обучение в США. В 1995 году окончил Чикагский университет. В 2004 году вернулся в Китай, где стал профессором университета Цинхуа и одной из ключевых фигур китайских новых левых.

См. также 
 Ли Миньци

Примечания

Ссылки 
 崔之元正式网页 — официальный сайт

Политики Китая
Преподаватели университета Цинхуа
Социалисты
Выпускники Чикагского университета